Renate Bauer (ur. 1939), niemiecka aktorka
Renate Bauer (ur. 1962), austriacka polityk

Zobacz też 
Renate Vogel, zamężna Bauer, niemiecka pływaczka